«Давид Сасунский» (, Сасунци Давид; другие названия Սասնա ծռեր, Сасна црер «Сасунские удальцы», «Heиcтoвыe cacyнцы», «Яpocтныe cacyнцы», «Бyйныe cacyнцы», «Xpaбpыe дo бeзyмия cаcyнцы» и Ջոջանց տուն, Джоджанц туны «Дом великих», «Дом предков», «Дом старших») — средневековый армянский эпос, повествующий о борьбе богатырей из Сасуна (область в исторической Армении, ныне в Турции) против арабских захватчиков. Сложился в VIII—X (не позднее XIII) веках. Эпос состоит из четырёх ветвей. Первая — Санасар и Багдасар, вторая — Мгер Старший, третья — Давид, четвёртая — Мгер младший.

Впервые эпос был записан в 1873 году известным исследователем народной словесности  из уст крестьянина по имени Крпо, жившего в селе Арнист. В настоящее время имеется академическое издание пятидесяти вариантов эпоса, записанных в различных районах Армении.

В 2012 году включен в Список нематериального культурного наследия человечества.

Мнения 
Иосиф Орбели:
 «Эпос „Давид Сасунский“ подлинно велик в ряду других эпических сказаний создавшего его народа. Это — подлинно армянский народный эпос. Эпoc этот называется народным не только потому, что он живёт в народных толщах и ими сказывается, он народен прежде всего потому, что все мировоззрение его героев неразрывно связано с подлинно народными низами, что все его герои неразрывно связаны с народом, a не с теми, кто тысячелетия держал в своих руках судьбы армянского народа».

Аналогии действующих лиц в эпосе 

 Санасар и Багдасар /центральные герои первой ветви эпоса/ — сыновья Синаххериба - Адрамелех и Шарецер (царь Ассирии Синаххериб согласно Библии, был убит старшими сыновьями Адрамелехом и Шарецером (4Цар. 19:37; Ис. 37:38) после убийства отца бежали в страну Арарат.)
 Мгер Старший /центральный герой второй ветви эпоса/ и Мгер Младший /центральный герой четвёртой ветви эпоса/ — В армянском эпосе есть два персонажа с таким именем — Мгер (Михр) Старший и Мгер (Михр) Младший. (в древнеармянской мифологии Михр бог Солнца, небесного света и справедливости, главный храм поклонения божеству находился в Багаариче, в близи города Ван, на территории современной Турции сохранился жертвенник Михрa, т. н. «дверь Мхера» (пехл. Der-i Mihr), который в более древние времена был высечен урартами во время правления царя Ишпуини (828—810 гг. до н. э.) и использовался для почитания урартских богов.)
 Давид Сасунский /центральный герой третьей ветви, а также всего эпоса/ — (Посланный халифом востикан /эмир/ Юсуф (сын Абусета), в 850 г. с большим войском вторгся в Армению /провинция аль-Арминия/ и разграбил южные территории, обманом арестовали Баграта Багратуни  /батрик ал батарика аль-Арминии/ и отправили в резиденцию халифа в Самарре, где он был казнен. Сыновья Багарата, укрывшиеся в Сасуне, Ашот и Давид, восстали против арабской армии Юсуфа и разгромили их. Победа горцев была настолько славной и впечатляющей, что образ Давида Багратуни легла в основу главного героя армянского народного эпоса «Давид Сасунский»)

Структура сводного варианта эпоса в оригинале и в русском переводе 
Сосуществование различных вариантов эпоса не позволяет говорить о едином в деталях сюжете. Выделение наиболее характерных сюжетных линий позволило исследователям эпоса составить сводный вариант. Над его составлением работали М. Абегян, Г. Абов, А. Ганаланян. Сводный вариант эпоса был издан в 1939 году в переводе В. Я. Брюсова и М. Л. Лозинского. Он состоит из четырёх частей («ветвей»):

 Ветвь 1. Санасар и Багдасар
 Часть 1. Битва с Багдадским Халифом
 Часть 2. Женитьба Санасара и Багдасара
 Ветвь 2. Мгер Старший
 Часть 1. Мгер обустраивает Сасун
 Часть 2. Бой Мгера Старшего с Мсра-Меликом
 Ветвь 3. Давид Сасунский
 Часть 1. Бой Давида с Мсра-Меликом
 Песня 1. Давид-мальчуган во Мсыре
 Песня 2. Давид-пастух
 Песня 3. Давид-охотник восстанавливает отцовский храм и наказывает войско Холбаши
 Песня 4. Давид карает сборщиков дани
 Песня 5. Поединок с Мсра-Меликом
 Часть 2. Давид и Хандут
 Песня 6. Женитьба Давида
 Песня 7. Смерть Давида
 Ветвь 4. Мгер Младший
 Часть 1. Мгер мстит за отца
 Часть 2. Женитьба Мгера и его конец
Каждая из частей и песен делится на безымянные главки (1, 2, 3, …)

Параллельно с работой над составлением сводного варианта эпоса был осуществлён ещё один его перевод на русский язык. Эта работа выполнялась литераторами К. А. Липскеровым, В. В. Державиным, С. В. Шервинским, А. С. Кочетковым (именно эта версия здесь и далее подразумевается под «русским переводом»). В их совместном переводе сохранено деление эпоса на четыре ветви, однако, упразднено деление каждой ветви на две части. Вместо этого каждая ветвь делится на главы, названия которых даны переводчиками. Структура сводного варианта эпоса в указанном переводе такова:

 Ветвь 1. Санасар и Багдасар
 Рождение и детство близнецов
 Близнецы строят Сасун
 Санасар на дне морском
 Борьба близнецов с халифом
 Письмо Дехцун и ссора между близнецами
 Близнецы в Медном городе
 Близнецы в Зелёном городе
 Женитьба близнецов
 Ветвь 2. Мгер Старший
 Мгер-охотник
 Единоборство Мгера со львом
 Борьба Мгера с дэвом и женитьба на Армаган
 Мгер в Мсыре
 Возвращение Мгера и рождение Давида
 Ветвь 3. Давид Сасунский
 Давид в Мсыре
 Возвращение Давида в Сасун
 Давид-пастушок
 Давид-пастух
 Давид-охотник
 Давид строит храм Марута
 Давид истребляет Мсырский отряд
 Давид изгоняет сборщиков дани
 Нашествие Мсра-Мелика и победа Давида
 Давид и Хандут-хатун
 Давид и Мгер
 Смерть Давида и Хандут-хатун
 Ветвь 4. Мгер Младший
 Мгер мстит за отца
 Женитьба Мгера и его странствия
 Уход Мгера в скалу

Герои и персонажи 

Главными героями эпоса являются

 Санасар и Багдасар — близнецы, чудесным образом рождённые армянской царевной, женой Багдадского Халифа, от плоти морской воды, строители крепости Сасун и основатели страны Сасун — центральные герои первой ветви эпоса
 Мгер Старший — третий (последний) сын Санасара, защитник крепости и страны Сасун — центральный герой второй ветви эпоса
 Давид Сасунский — второй (законный) сын Мгера Старшего и внук Санасара, защитник Сасуна, центральный герой третьей ветви, а также всего эпоса
 Мгер Младший — единственный сын Давида Сасунского, внук Мгера Старшего, правнук Санасара, защитник Сасуна — центральный герой четвёртой ветви эпоса

Заметную роль в эпосе также играют

 Царь Гагик — армянский царь, правитель города-крепости Берд-Капотин — общий предок всех главных героев эпоса
 Цовинар — дочь царя Гагика, жена Багдадского Халифа, мать Санасара и Багдасара
 Дядька Торос — воин царя Гагика, впоследствии сасунский князь. Образ Тороса появляется в эпосе ещё до чудесного рождения близнецов, затем сопутствует всем четырём поколениям главных героев. Пережив последнего героя, Мгера Младшего, Дядька Торос умирает от горя. Именно об этом сообщают заключительные строки эпоса.
 Голосистый Ован — второй сын Санасара, старший брат Мгера Старшего, родной дядя Давида Сасунского. Его образ противоречив, хотя в целом положителен. В ряде эпизодов, связанных с Ованом, последнему явно не хватает смелости, однако в некоторых других он действует наряду с богатырями. Выделяется удивительно громким голосом.
 Старая Огородница — оставшаяся безымянной в эпосе крестьянка, в молодости — любовница Мгера Старшего. Имеет единственную дочь (возможно, от Мгера Старшего). То и дело выступает в роли советчицы и наставницы для горячего и необузданного Давида. Возможно, её безымянность в эпосе — художественный приём, принуждение слушателя (читателя) к интуитивному обобщению образа, ассоциации его с женщиной вообще, а также с родной землёй.
 Госпожа Исмил — жена главного противника Старшего Мгера — Мсра-Мелика (старшего). По смерти последнего благодаря собственной интриге становится любовницей Мгера Старшего и матерью его первого (незаконного) сына — Мсра-Мелика (младшего). Именно она воспитывает Давида Сасунского, законного сына Старшего Мгера, поскольку Давид осиротел с первых дней жизни. Она неоднократно защищает мальчугана Давида от гнева уже взрослого Мсра-Мелика (младшего) и, в конце концов, ради безопасности мальчика отправляет его в Сасун.

Среди отрицательных персонажей наиболее значимы

 Багдадский Халиф — противник царя Гагика, а впоследствии Санасара и Багдасара
 Мсра-Мелик старший — противник Мгера Старшего
 Мсра-Мелик младший — единокровный брат Давида Сасунского и его противник

Стоит, однако, подчеркнуть, что в эпосе почти нет однозначно положительных и однозначно отрицательных персонажей. Багдадский Халиф, образ которого появляется уже в первой строке эпоса, — враждебный царь, заливший кровью Армению. Но он же проявляет определённую заботу о Цовинар, пока она вынашивает и пока растит детей. При этом он изначально уверен, что эти дети — не его. Мсра-Мелик старший — хитрый и жадный враг, но всё же, побратавшись с Мгером Старшим, он держит слово, не строит козней против Мгера. С другой стороны, Пачкун Верго, старший сын Санасара, — ни на что не годный, даже отвратительный человек. Но всё-таки не враг. Багдасар, Давид, Мгер Младший — не только положительные герои. Они ещё и сумасброды, доставляющие своим землякам немало головной боли. Примеры можно продолжить.

Жёны и любовницы главных героев:
 Сорокакосая Дехцун (буквально, «Персиковая», что, очевидно, значит «Светловолосая») — жена Санасара, мать, бабушка и прабабушка следующих поколений героев эпоса. Дочь царя мифической страны каджей.
 Сестра Дехцун — жена Багдасара, дочь царя каджей. В сводном варианте эпоса осталась безымянной. В некоторых вариантах эпоса у неё есть имя. Так, в переложении Наири Зарьяна, её зовут Луснтаг (буквально «носящая световую корону». Другим значением является Юпитер)
 Армаган — жена Мгера Старшего, мать его законного сына (Давида Сасунского), дочь царя Тевадороса
 Огородница — крестьянка, любовница Мгера Старшего, возможно, мать его дочери
 Госпожа Исмил — жена Мсра Мелика, соблазнившая Мгера Старшего, родившая от него сына Мсра-Мелика (младшего), главного врага Давида
 Хандут — жена Давида Сасунского, мать его законного сына Мгера Младшего, дочь царя Вачо-Марджо
 Чмшкик Султан — первоначально невеста Давида Сасунского, оставленная им ради Хандут, родила от него дочь, которая станет причиной смерти Давида (дочь убила отца отравленной стрелой в отместку за мать)
 Гоар — жена Мгера Младшего, дочь царя Пачика. Умерла, не дождавшись возвращения странствовавшего мужа, не оставив ему наследника

Помимо названных здесь, в эпосе действуют ещё десятки персонажей, имеющих имя, а также множество безымянных.

Сюжет эпоса

Сюжет первой ветви

Часть 1 
Багдадский Халиф узнаёт, что у его данника, армянского царя Гагика, есть необычайно красивая дочь, Цовинар. Он требует от Гагика отдать дочь ему, Халифу. Гагик вначале отказывает Халифу, но, в будущем не в силах противостоять войскам Халифа, он уступает. Ещё до отъезда в Багдад Цовинар выпивает две горсти воды из родника, который на короткое время возникает чудесным образом специально для неё. От этих двух горстей она зачинает двух младенцев, будущих героев первой ветви эпоса. По договору Халифа с Гагиком в Багдаде Цовинар живёт в отдельном дворце. Здесь она рождает двух мальчиков — Санасара и Багдасара. Чудеснорожденные близнецы отличаются силой и сметливостью, растут они необычайно быстро. Когда они взрослеют, Халиф принимает решение казнить Цовинар вместе с её детьми, но получает отпор от Санасара и Багдасара, с которыми не может справиться царское войско. Тогда Халиф отменяет свой приказ о казни. Через некоторое время он вновь идёт войной на Армению, однако на этот раз терпит поражение. Спасаясь, он обещает идолам принести в жертву Санасара и Багдасара в качестве платы. Узнав об этом от матери, увидевшей чудесный сон, близнецы покидают Багдад, уезжают в Армению. В заброшенном месте они закладывают будущую Сасунскую крепость, однако, не закончив строительство, отправляются странствовать. Найдя приют у царя Тевадороса, они через некоторое время оказываются вынужденными покинуть его. Следуя просьбе близнецов, царь даёт им в сопровождение «сорок домов» — своих беднейших подданных. Близнецы (вместе со спутниками) возвращаются к месту будущей крепости, основывают город и достраивают крепость. В своих странствиях Санасар опускается на морское дно, где находит чудесного коня Джалали, а также набор оружия, включая упавший с неба Меч-Молнию. Спустя какое-то время Багдасар признаётся брату, что не спит ночами: его призывает к себе Главный Идол Багдадского Халифа. Братья вместе едут в Багдад, вступают в противоборство с Халифом. Победив его, они освобождают свою мать, Цовинар и вместе с нею едут в Берд-Капотин («Голубую крепость») к своему деду — отцу Цовинар — царю Гагику. От Гагика они получают в подарок земли. Оставив деда, братья возвращаются в Сасун и постепенно расширяют свои владения. Сасун разрастается, становится большим городом.

Часть 2 
О славе Санасара узнаёт Сорокакосая Дехцун — дочь правителя зачарованной страны каджей. Желая привлечь внимание богатыря, она посылает ему письмо, которое по ошибке попадает к другому брату — Багдасару. Между близнецами вспыхивает ссора, которая, однако, не перерастает во вражду. После примирения с братом Санасар отправляется за Дехцун в Медный город, столицу страны каджей. Пройдя два испытания царя каджей, Санасар получает третье — сразиться с шестьюдесятью пахлеванами (богатырями). Расправившись с сорока противниками, Санасар устаёт так, что не в силах продолжать бой. Ему на помощь мчится Багдасар и убивает остальных противников. Но царь каджей назначает новое испытание — побывать в Зелёном городе, который оказывается безводным. В Зелёном городе братья убивают злого вишапа (рыбу-змея), перекрывшего родник, и освобождают его намеченную жертву — девушку, которая впоследствии становится невестой, а затем и женой Багдасара. Возвратившись в Медный город, братья не ждут от царя каджей новых испытаний. Вместо этого они силой увозят Дехцун в свою страну. По пути их догоняет сестра Дехцун — невеста Багдасара. Прибыв в Сасун, братья одновременно справляют свои свадьбы. Багдасар со своей женой уезжает в Багдад. Санасар остаётся правителем Сасуна. У Санасара рождаются три сына — Верго, Ован, Мгер. Далее в эпосе их называют: Пачкун Верго, Голосистый Ован, Мгер Старший.

Сюжет второй ветви

Часть 1 
Санасар умирает. Воспользовавшись этим, Мсра-Мелик, правитель соседней страны Мсыр, обкладывает Сасун данью. Мгер Старший постепенно подрастает. В пятнадцатилетнем возрасте он освобождает Сасун от льва-людоеда, вступая с ним в противоборство и раздирая льва голыми руками. Через какое-то время Дядька Торос отправляется в крепость Маназкерт к царю Тевадоросу сватать его дочь Армаган за Мгера. Тевадорос сообщает, что Армаган держит в плену царь города Хлата — Белый Дэв. Мгер отправляется в Хлат, побеждает в единоборстве Белого Дэва, освобождает его пленницу, привозит Армаган в Сасун, женится на ней.

Часть 2 
Мсра-Мелик (старший) посылает Мгеру вызов. Мгер принимает вызов, прибывает в Мсыр. Однако, в его схватке с Мсра-Меликом никто не может взять верх. Мгер и Мсра-Мелик заключают мир и братаются. Сасун перестаёт быть данником Мсыра. Спустя какое-то время Мсра-Мелик умирает. Согласно данному зароку теперь Мгер обязан заботиться о его семье. Этим пользуется вдова Мсра-Мелика, Исмил. Под предлогом защиты от непокорства князей она призывает Мгера к себе. Ей удаётся привлечь Мгера на своё ложе. От Мгера она рождает сына — Мсра-Мелика (младшего). Через семь лет после отъезда Мгер возвращается в Сасун и, в конце концов, примиряется с женой. У него рождается наследник, законный сын — Давид Сасунский. Вскоре после рождения Давида Мгер и Армаган умирают.

Сюжет третьей ветви

Часть 1 
У младенца Давида нет возможности выжить в Сасуне. Голосистый Ован (дядя младенца) отправляет его в Мсыр. Здесь Давида вскармливает и воспитывает Исмил. Однако подросший Давид доставляет много беспокойства своему единокровному брату — Мсра-Мелику (младшему), нынешнему правителю Мсыра. Тот неоднократно порывается убить Давида, этому каждый раз препятствует Исмил. В конце концов, желая спасти мальчика, она отправляет его в Сасун. Мсра-Мелик соглашается отпустить Давида, но даёт ему двух провожатых, которым тайно приказывает убить парня. Однако в схватке со своими спутниками Давид берёт верх. Прибыв в Сасун, Давид поначалу поселяется у дяди Ована и становится пастухом в Сасуне. Однако сасунцы им очень недовольны. Давиду приходится уйти из города. Его берёт к себе в дом Дядька Торос. Он сам обучает парня и определяет пастухом в селение Дашту Падриал. Здесь Давид совершает подвиг. Отправившись по следам сорока дэвов, угнавших стадо, он настигает дэвов и расправляется с ними. Затем зовёт всех окрестных жителей разделить казну дэвов. По совету Старой Огородницы Давид вынуждает своего дядю Ована показать ему Цовасар — бывшие охотничьи угодья его отца, Мгера Старшего. Здесь он восстанавливает отцовский храм Марута, когда-то разрушенный Мсра-Меликом. Мсра-Мелик отправляет Холбаши в сопровождении 500 всадников разграбить восстановленный храм. Холбаши справляется с заданием, но на обратном пути его настигает Давид и расправляется с мсырским войском. Мсра-Мелик высылает новый отряд, в 1000 воинов, во главе с Козбадином — усмирить сасунцев, собрать с них дань за семь лет. Давид расправляется с новыми противниками. Тогда Мсра-Мелик, созвав на помощь всех своих вассалов, собирает огромное войско и, лично возглавив его, идёт войной на Сасун. Ему противостоит Дядька Торос со своими сыновьями, а вскоре и Давид Сасунский. Давид вызывает Мелика на единоборство. Благодаря хитрости Мсра-мелика Давид едва не погибает, угодив в ловушку. Однако он выбирается из ловушки и принуждает Мсра-Мелика к поединку, из которого выходит победителем. После смерти царя мсырское войско убирается восвояси.

Часть 2 
Голосистый Ован сватает за племянника правительницу Хлата Чмшкик Султан. Тем временем о Давиде узнаёт Хандут, дочь царя Вачо-Марджо, и решает завладеть его сердцем. Она отправляет в Сасун троих гусанов — воспеть перед Давидом её красоту. Гусаны, хотя и не сразу удачно, справляются с заданием. Давид отправляется в гости к Хандут. По пути его заманивает к себе Чмшкик Султан. Давид делит ложе со своей прежней невестой, однако уже наутро раскаивается в этом. Он продолжает путь к Хандут и прибывает к ней. Тем временем против её отца, Вачо-Марджо, собирается войско семи царей. Давид расправляется с нагрянувшим войском, нечаянно убивая при этом и своего двоюродного брата Парона Астхика — сына Пачкуна Верго. Давид увозит Хандут в крепость Сасун и женится на ней, несмотря на данную им Чмшкик Султане по дороге клятву сперва сразиться с нею. Вскоре он отправляется странствовать и задерживается на несколько лет. Во время его отсутствия рождается и подрастает сын Давида — Мгер Младший. Подросший Мгер отправляется на поиски своего пропавшего отца. Едва отъехав от дома, он встречается с Давидом, возвращающимся на родину. Не зная своего отца, и не будучи узнанным им, Мгер вступает в единоборство с Давидом. В результате оба остаются живы, однако Давид проклинает своего сына, вступившего в бой с отцом. Рассерженный Мгер отправляется в Капуткох («Голубую крепость») — к своему деду Вачо-Марджо. Давид же, запоздало вспомнив о своей клятве, спешит к Чмшкик Султан, чтобы вступить с ней в поединок. Пока Чмшкик готовится к бою, Давид купается в озере. Здесь его убивает отравленной стрелой собственная дочь, мстя за обиду, нанесённую её матери. Тело Давида везут в Сасун. Узнав о смерти мужа, Хандут бросается наземь с высокой кровли и разбивается насмерть.

Сюжет четвёртой ветви

Часть 1 
После смерти Давида Дядька Торос и Голосистый Ован, опасаясь за безопасность Сасуна, решают призвать в защитники города сына Давида — Мгера Младшего. Они отправляются в Капуткох и, в конце концов, находят Мгера. Взяв парня с собой, они возвращаются в Сасун, разбив по дороге войско прежних Давидовых врагов, обступившее их ночлег. В Сасуне Мгер надевает отцовы доспехи, выводит коня Джалали, который служит всем четырём поколениям сасунских героев. Он отправляется с Ованом и Торосом в Хлат — мстить за смерть отца. Разрушив город и убив Чмшкик Султан, сасунцы возвращаются домой.

Часть 2 
Мгер отправляется странствовать. Он попадает во владения царя Пачика, женится на его дочери, красавице Гоар. Сразу после свадьбы Мгер отправляется биться с Западным царём, требующим дани от его тестя. Мгер побеждает Западного царя. Через некоторое время он получает письмо от Голосистого Ована, который просит у Мгера защиты от четырёх внуков Козбадина. Мгер возвращается в Сасун, расправляется с четырьмя врагами своего деда. Возвращаясь к жене, он встречает царевичей из Алеппо, изгнанных из родного города сестрой-людоедкой. Мгер отправляется в Алеппо, убивает людоедку, затем отправляется в Багдад — поклониться могиле Багдасара, наконец, вновь пускается домой. По пути он оказывает помощь городу Джзиру, неоднократно страдавшему от наводнений. Мгер сбрасывает в реку большую скалу и этим делит реку на два рукава. На этой самой скале он выстраивает Брджа-Балакн («Пёструю крепость»). Вернувшись домой, Мгер застаёт Гоар умершей. Он везёт тело жены в Сасун, где узнаёт о смерти Ована. Мгер хоронит Гоар рядом со своими родными, вспоминает всех умерших. Вскоре он замечает, что земля не держит его, — ноги Мгера вязнут в земле. Мгер отправляется к Вану, на берегу которого ему встречается Ворон-утёс. Ударив в скалу мечом, Мгер входит вместе с конём Джалали в расселину, образовавшуюся от его удара. Расселина закрывается, Мгер оказывается пленённым скалой. От горя умирает Дядька Торос, переживший последнего из героев эпоса.

Сюжетные различия между оригиналом и русским переводом 
Некоторые из малозначительных эпизодов сводного варианта эпоса в русском переводе были опущены. Наиболее объёмный из таких фрагментов — сцена между Санасаром и дэвом Амдолом, привратником царевны Дехцун, закончившаяся бегством дэва (1-я ветвь, 2-я часть). Отсутствуют также эпизоды с «маловером» Кро (1-я ветвь, 1-я часть), путешествие Мгера Младшего в Багдад (4-я ветвь, 2-я часть). Есть и другие незначительные сокращения.

Кроме того, русские переводчики слегка откорректировали образ Давида в «щекотливом» вопросе: в их варианте Давид вступает в близкие отношения с Чмшкик Султан ещё до того, как впервые слышит о Хандут.

Источники эпоса 
Эпос содержит напластования самых различных эпох — от исторических легенд и мифов I тысячелетия до н. э. до историй начала II тысячелетия н. э. Мифическая хронология эпоса, разумеется, не соотносима напрямую с реальной историей. Герои древних, дохристианских, мифов оказываются родителями, а то и детьми или внуками героев эпоса, реальные прототипы которых относятся к VIII—IX векам. У эпоса собственная хронология, собственная география, собственная правда. При этом историческое ядро эпоса несомненно: «Давид Сасунский» отражает борьбу армянского народа (и армянской знати) против арабского Халифата. Однако сколько-нибудь точные детали этой борьбы отыскать в эпосе едва ли возможно. Его рассказчики зачастую оставляли реальным историческим лицам только их имена, переиначивая как угодно биографии, судьбы, реальные исторические роли, возраст и даже пол. Так, возможно, отголосок имени византийского императора Иоанна Цимисхия слышится в имени первой невесты Давида — Чмшкик Султан, а Папа римский становится у сказителей эпоса царём Пап Френком (Папой «франков», то есть европейцев), соперничающим за вторую невесту Давида — Хандут. Амидский царь Бад становится сборщиком налогов Козбадином, арабский полководец Буга — посыльным Мсра-Мелика Батмана-Бугой и т. д. Подобная же «участь» уготована реальным армянским князьям, а также героям и персонажам древнеармянских мифов. Можно, с той или иной степенью правдоподобия, разглядеть следующие прообразы героев и персонажей (точнее, их имён):
 Цовинар (буквально «морская») — в древнеармянской мифологии огненная женщина, персонификация грозы, молнии, и одновременно богиня моря, воды, дождя (см. Армянская мифология). В эпосе — дочь армянского царя, мать первых сасунских героев, зачатых ею от моря.
 Мгер (Михр) — солнечное божество, связанное также с огнём и светом, соответствует древнеиранскому (и, в какой-то степени, древнеиндийскому) Митре. В эпосе образ Михра (Мгера) расщепляется на два: Мгера Старшего и Мгера Младшего, соответственно отца и сына Давида.
 Санасар и Багдасар (Сарасар и Аднамелик, либо Аслимелик, либо Абамелик) — герои близнечного мифа, отголосок которого прозвучал также в Библии (Четвёртая книга царств, гл. 19, ст. 36—37, Паралипоменон, книга 2, гл. 32, ст. 21). Библейский сюжет, разумеется, связан не с багдадским халифом — здесь речь идёт об ассирийском царе Сеннахириме, а убивших его сыновей зовут Шарецер (в армянском переводе Библии Сарасар) и Адрамелех. По-видимому, в эпос сюжет попал не из Библии, а из первоначального мифа.
 Давид Сасунский — возможно, образ Давида восходит к Давиду Багратуни, сыну сасунского князя Баграта.
 Голосистый Ован — возможно, этот образ восходит к Овану, предводителю восстания сасунцев (реальное лицо).
 Дядька Торос, а также царь Тевадорос — возможно, оба эти имени восходят к имени князя Теодороса Рштуни, образ которого расщепился в эпосе на двух героев (как и образ мифического Михра — Мгера).

Архаическая основа эпоса несомненна так же, как и его историческое ядро. Архаична вера в особую опасность, исходящую от близнецов, или в их особые возможности (см. подробнее статью «Близнечные мифы» в энциклопедии «Мифы народов мира»). Архаично представление о камне, как обиталище огня (в конце эпоса Мгер — Михр, персонификация огня и солнца, уходит в скалу; представление о связи огня с камнем основано на том, что из камня можно высекать искры). Архаичен миф о вишапах и отдаваемых им на съедение девушках, сказка о сестре-людоедке и многие другие детали и сюжеты эпоса. Читатель, хорошо знакомый с русскими сказками и былинами, найдёт в армянском эпосе немало знакомых мотивов. Например, Мгера Младшего перестаёт держать земля, как и русского Святогора; Мсра-Мелик пытается сдуть с места подъехавшего к нему Давида — это напоминает попытку головы брата Черномора сдуть Руслана (известно, что А. С. Пушкин писал свою сказку, предварительно собрав обширный фольклорный материал); Голосистый Ован поочерёдно испытывает коней, опуская руку им на спины — так же поступает главный герой сказки об Иване-царевиче и Сером Волке; эпизод, в котором Мгер Старший отвергает великолепных коней и выбирает невзрачного и нелепого с виду жеребёнка живо напоминает про Конька-Горбунка… Здесь, конечно, не идёт речи о прямых заимствованиях армянской мифологии у русской или наоборот — скорее, эти совпадения указывают на то, что армянская и русская мифология, по крайней мере, частично, восходят к каким-то общим источникам.

Дополнительные замечания (о названиях и именах) 
Большинству русскоязычных читателей эпос известен под названием «Давид Сасунский». На родине эпоса, в Армении, более употребительно наименование «Сасна Црер» (Սասնա Ծռեր), что обычно переводят как «Неистовые сасунцы» или «Сасунские храбрецы». Слово «цур» (ծուռ), употреблённое применительно к человеку, труднопереводимо. Его буквальное значение — «кривой». По отношению к человеку оно может значить: «неудобный», «буйный», «лихой», «неистовый», «проблематичный», «придурковатый», даже «сумасшедший» — в зависимости от контекста. Такова ёмкая характеристика не только главных героев эпоса, такими, в той или иной мере, видят себя сасунцы.

Любопытно и присутствующее в эпосе объяснение слова «Сасун». Это — географическое название, но оно совпадает по звучанию и написанию с армянским словом «яростный» (если написать его с прописной буквы). Согласно эпосу, такое название даёт построенной крепости старик, приглашённый близнецами в качестве «крёстного отца»: «Как этому имя дать? Вы не крепость построили! Ужас вы построили, ярость построили вы!»

Вообще, попытки придать именам людей и названиям вещей конкретный смысл характерны для сказителей армянского эпоса. Так, Теодорос становится Тевадоросом («крылатым»), багдадский халиф и правитель Мсыра, по сути, остаются безымянными, их «имена» — Багдадский Халиф и Мсра-Мелик соответственно, одного из Мсра-Меликовых полководцев именуют Холбаши, а пришедший из древних мифов малопонятный уже символ Хач Патразин переосмысливается как Хач Патеразмин (Ратный Крест)…

Истоки такой «непосредственности» — в народности эпоса.

Эпос в литературе, изобразительном и прикладном искусстве, кино, музыке 
К образу Давида Сасунского обращались классики армянской литературы. Наиболее известна переработка эпоса, сделанная Ов. Туманяном. Поэма Туманяна «Давид Сасунский» (1902) соответствует первой части третьей ветви сводного варианта эпоса. Русскоязычному читателю она знакома в переводе С. В. Шервинского.

Значимо также прозаическое переложение эпоса, сделанное Н. Зарьяном (1968) (русский перевод версии Зарьяна выполнен Н. М. Любимовым).

Попытки русского перевода эпоса осуществлялись и до издания его сводного варианта в 1939 году. Так, в 1916 году под редакцией В. Я. Брюсова вышла в свет объёмная антология «Поэзия Армении с древнейших времён до наших дней» (издание Московского Армянского Комитета). Эта книга содержала и брюсовский перевод большого фрагмента эпоса, охватывающего события до победы Давида над Мсра-Меликом включительно. Перевод был выполнен по варианту эпоса, опубликованному профессором Мануком Абегяном в 1889 году. Работа Брюсова получила очень высокую оценку. Так, М. Л. Лозинский, выступая на праздновании тысячелетия армянского эпоса, сказал: «Перевод „Давида Сасунского“ Валерий Брюсов исполнил с обычным своим мастерством. Сохраняя максимальную близость к подлиннику, тщательно воспроизводя его словесную ткань, он ведет рассказ тем самым былинным ритмом, который звучит в оригинале, но при этом нигде не ощущается той связанности, тех нераспутанных узлов, которые встречаются нередко даже в лучших стихотворных переводах, и перед нами лежит подлинное воссоздание по-русски древней армянской поэмы». Высоко оценивают труд Валерия Брюсова не только его коллеги-переводчики, но и современные исследователи: «Брюсов мастерски воспроизвел ритмико-интонационный строй оригинала: энергичность повествования, насыщенность действием, что достигается за счет обилия глагольных форм».

Наиболее известным воплощением образа Давида в изобразительном искусстве является бронзовая скульптура работы Е. Кочара на площади в Ереване (1959). Двадцатью годами раньше, в 1939 году, Кочар создал гипсовый вариант памятника. Тот простоял всего два года: в 1941 году художник был репрессирован, а его памятник разрушен. Ерванд Кочар создал также графические иллюстрации к эпосу, имитирующие изображения (реально не существующих) барельефов, и форзац к изданию эпоса, стилизованный под миниатюры Тороса Рослина.

Широко известна также работа 1922 года «Давид Сасунский» художника А. Коджояна (бумага, акварель), выполненная в виде концентрической композиции. Центр композиции — изображение Давида на коне Джалали с Мечом-Молнией в руках. Его окружают два круга сцен, иллюстрирующих различные эпизоды эпоса.

Иллюстрации к эпосу или к обобщённому образу сасунцев создавали также М. Абегян, С. Мурадян и многие другие художники.

Неожиданным решением образа сасунского героя служит шамотовый сосуд «Кери Торос» («Дядька Торос») — работа скульптора Р. Шавердяна 1970 года.

По свидетельству В. В. Катаняна, идеей экранизации «Давида Сасунского» был сильно увлечён С. И. Параджанов. Осуществлению этих планов помешала прогрессирующая болезнь и смерть кинорежиссёра.

В 2010 году Национальный киноцентр Армении выпустил полнометражный мультфильм «Сасна црер» (режиссёр А. Манарян, продолжительность — 80 минут).

Короткометражный (8,5 мин) фильм об эпосе представил в 2006 году телеканал «Культура» (программа «Сферы»).

В 2006 году Российско-Канадский композитор Айрат Ишмуратов написал симфоническую поэму «Давид Сасунский». Произведение было исполнено в Канаде, России и Армении.

Памятники и мемориальные события 

 Памятник Давиду Сасунскому в Ереване на площади перед вокзалом традиционно служит эмблемой киностудии «Арменфильм».
 Во время Великой Отечественной войны на деньги, собранные представителями армянской диаспоры со всего мира, была создана танковая колонна «Давид Сасунский».
 15 сентября 1939 года в СССР отмечалось тысячелетие эпоса «Давид Сасунский».
 5 декабря 2012 года армянский национальный эпос «Давид Сасунский» включён в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Примечания

Ссылки 
 
 Текст Эпоса, об эпосе, словарь терминов
 Текст эпоса в переводе Валерия Брюсова и Михаила Лозинского
 Аудиокнига «Давид Сасунский»
 книга Сасунци Давид
 Мультфильм Сасна Црер (Сасунци Давид)
 Исполнение Симфоническои поэмы Айрата Ишмуратова 'Давид Сасунский" Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан, — Май 15, 2006 (20:54)

Литературные произведения Армении
Культура Армении
Эпические произведения
Армянские эпосы
Шедевры устного и нематериального наследия человечества